Национальный парк Вапуск (, ) — национальный парк Канады, созданный в 1996 году на побережье Гудзонова залива в провинции Манитоба. Название парка происходит из языка кри, на котором слово вапуск означает белый медведь.

Расположение 
Парк Вапуск является одним из самых диких и удалённых канадских уголков. Он расположен в 45 км к югу от городка Черчилл в Манитобе на побережье Гудзонова залива у впадения в него реки Нельсон; занимает площадь 11 475 км².
Охватывает большую часть Гудзонской низменности, субарктические территории на берегу Гудзонова залива.

История территории 

По данным археологических исследований, индейские племена инуитов, дене и кри живут в этом регионе уже более 3000 лет.
Метисы и европейские промышленники прибыли лишь в XIX веке. Коренным племенам в качестве постоянного места жительства отведены территории около форта Принца Уэльского и Йорк-Фэктори. Ныне эти два объекта, расположенные недалеко от парка, являются историческими достопримечательностями.

Климат 
Гудзонов залив, являющийся частью Северного Ледовитого океана, во многом определяет климат этого региона.
Микроклимат, напоминающий климат большей части Арктики, превратил большую часть этой территории в арктическую пустыню с менее чем 300 мм осадков в год. Вапуск является одним из самых холодных и неблагоприятных районов Канады. Даже летом температура может резко падать, что создаёт экстремальные условия для жизни в этих краях.

Фауна 
На территории национального парка обитает 38 видов млекопитающих и более 200 видов птиц. Широко распространены белый медведь, барибал, бородатая неясыть, гудзонский волк, лемминг, сапсан, американский беляк, карибу, росомаха, чеграва и др.

Фотографии

Примечания

Литература 
 Ryan K. Brook, Structure and Dynamics of the Vegetation in Wapusk National Park and the Cape Churchill Wildlife Management Area of Manitoba: Community and Landscape Scales, University of Manitoba, 2001 (thèse)
 Dennis Fast et Rebecca L. Grambo, Wapusk : white bear of the North, Heartland Associates, Winnipeg, 2003, 112 p.
 Barb McDermott, Jacinthe Lavoie et Gail McKeown, Le parc national Wapusk, Les Éditions de la Chenelière, Montréal, 2001

Ссылки 
 

Категория МСОП II
Появились в 1996 году в Канаде
Национальные парки Манитобы